Джосс () — английские имя и фамилия.

Люди 
Фамилия
 Джосс, Джонатан (род. 1965) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Джосс, Эдди (1880—1911) — американский бейсболист.

Имя
 Кристенсен, Джосс (род. 1991) — американский фристайлист, чемпион по слоупстайлу на ОИ-2014.
  (род. 1990) — английский футболист.
  (род. 1936) — английский бегун по холмам.
 Уидон, Джосс (род. 1964) — американский режиссёр, сценарист, композитор, актёр и продюсер, автор комиксов. 
 Экленд, Джосс (род. 1928) — английский актёр кино и телевидения.

Псевдоним
 Джосс Стоун (род. 1987; наст. имя Джоскелин Ив Стоукер) — английская певица, сочинительница песен и актриса.
  — альбом (2007) певицы.

Joss 
 JOSS (JOHNNIAC Open Shop System) — один из первых интерактивных таймшеринговых языков программирования.
  (Journal of Open Source Software) — научный журнал (изд. с 2016).
 Joss JP1 — австралийский спорткар.

См. также 
 Джос